Ravno Bučje est un toponyme qui peut désigner :
Ravno Bučje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Ravno Bučje, une localité de Serbie située dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.